10-й батальóн — название воинских формирований в различных государствах мира:
 10-й батальон территориальной обороны Житомирской области (Украина)
 10-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта